Парламентские выборы в Сальвадоре проходили 24 апреля 1960 года. Центральная избирательная комиссия дисквалифицировала оппозиционных кандидатов в 7 из 14 избирательных округов. В результате Революционная партия демократической унификации получила все 54 места парламента.

Результаты

Литература 
Political Handbook of the world, 1960. New York, 1961. 
Benítez Manaut, Raúl. 1990. "El Salvador: un equilibrio imperfecto entre los votos y las botas." Secuencia 17:71-92 (mayo-agosto de 1990).
Eguizábal, Cristina. 1984. "El Salvador: elecciones sin democracia." Polemica (Costa Rica) 14/15:16-33 (marzo-junio 1984).
Institute for the Comparative Study of Political Systems. 1967. El Salvador election factbook, March 5, 1967. Washington: Institute for the Comparative Study of Political Systems.
Kantor, Harry. 1969. Patterns of politics and political systems in Latin America. Chicago: Rand McNally & Company.
Ruddle, Kenneth. 1972. Latin American political statistics. supplement to the statistical abstract of Latin America. Los Angeles: Latin American Center, UCLA.
Webre, Stephen. 1979. José Napoleón Duarte and the Christian Democratic Party in Salvadoran Politics 1960-1972. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
Williams, Philip J. and Knut Walter. 1997. Militarization and demilitarization in El Salvador's transition to democracy. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Примечания 

Сальвадор
Выборы в Сальвадоре
1960 год в Сальвадоре